Ки́рочная улица (от «кирка» — лютеранская церковь):

 Кирочная улица — бывшее название улицы Карла Маркса в Архангельске.
 Кирочная улица — бывшее название Никитинской улицы в Воронеже.
 Санкт-Петербурге:
 Кирочная улица — улица в Центральном районе.
 Кирочная улица — улица в Ломоносове (Мартышкино).

См. также 
 Кирочный переулок